1883 год в театре

События 
 В Риеке (ныне Хорватия) снесено здание Адамичева театра, построенного в 1805 году.

Деятели театра

Родились 
 8 января — Вяйнё Сола, финcкий театральный деятель, оперный певец (тенор), режиссёр, музыкальный педагог.  
 13 февраля — Евгений Багратионович Вахтангов, российский и советский актёр и режиссёр.
 20 марта — Эрик Бюэ, норвежский оперный певец.
 3 октября — Ида Рубинштейн, балерина.
 29 октября — Мария Каспаровна Яроцкая, российская и советская актриса театра и кино.
 20 декабря — Владимир Яковлевич Хенкин, российский и советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1946).
 а — Фёдор Фёдорович Федоро́вский, русский советский театральный художник, главный художник ГАБТ, лауреат пяти Сталинских премий.

Скончались 
 3 сентября — Иван Сергеевич Тургенев, российский писатель и драматург.

Ссылки 
 
 

Годы в театре